Robbins Island ist der Name folgender Inseln:

 Robbins Island (Antarktika) im Palmer-Archipel
 Robbins Island (Tasmanien), Australien

Siehe auch:
 Robben Island, Insel vor Kapstadt, Südafrika